Le patronyme Binon, Binot ou Bino ou Binno est une forme flatteuse romane du patronyme en berht-; forme courte de Lambinon ou Hubinot.

Jean-Baptiste Binon, sculpteur français ;
Yves Binon (1964-), homme politique belge ;
Raoul Binon (1885-1973), syndicaliste enseignant.

Toponyme 
 Binon, une  commune rurale de la préfecture de Ouham-Pendé, en République centrafricaine.